Кросс (от  — «крест, перекрестье, скрещение, пересечение; пересекать, перечеркивать»):

Фамилия 
Кросс (, ) — фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Кросс, Анри (1856—1910) — французский художник.
 Кросс, Бен (1947—2020) — английский актёр, режиссёр, писатель и музыкант.
 Кросс, Бёртон Мелвин (1902—1998) — американский политик-республиканец.
 Кросс, Гарвин (род. ?) — канадский актёр и каскадёр.
 Кросс, Густав Густавович (1831—1885) — русский пианист и педагог.
 Кросс, Джефф (род. 1982) — шотландский профессиональный регбист.
 Кросс, Давид (род. 1990) — немецкий актёр.
 
 Кросс, Каррион (род. 1985) — американский рестлер.
 Кросс, Кендалл (род. 1968) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, трёхкратный чемпион США.
 Кросс, Кристофер (род. 1951) — американский автор и исполнитель песен.
 Кросс, Ник (род. 2001) — игрок в американский футбол.
 Кросс, Ричард (1742—1810) — английский художник портретных миниатюр.
 Кросс, Роб (род. 1990) — английский дартсмен, чемпион мира.
 Кросс, Сидней (1891—1964) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Кросс, Эдвард (1832—1863) — американский журналист, издатель первой газеты в Аризоне.
 Кросс, Эмили (род. 1986) — американская фехтовальщица-рапиристка, призёр Олимпийских игр и панамериканских чемпионатов.
 Кросс, Эндрю (1784—1855) — британский учёный. Родился и умер в Брумфилде.
 Кросс, Ээрик-Нийлес (род. 1967) — эстонский дипломат, советник спецслужб и предприниматель.
 Кросс, Яан (1920—2007) — советский и эстонский писатель.

Женщины 
 Кросс, Джей (род. 1976) — австралийская баскетболистка и тренер.
 Кросс, Кайден (род. 1985) — американская порноактриса.
 Кросс, Летиция (1680-е — 1737) — британская певица и актриса.
 Кросс, Марсия (род. 1962) — американская актриса.
 Кросс, Флора (род. 1993) — американская актриса.

Спорт 
 Кросс — бег по пересечённой местности.
 Кросс (бокс) — вид удара в боксе.
 Велокросс
 Мотокросс
 Ски-кросс
 Сноуборд-кросс

Топоним 
 Кросс — озеро в провинции Манитоба в Канаде.
 Кросс — река в Западной Африке.
 Кросс-Ривер — федеральный штат в Нигерии, названный в честь реки.
 Кросс-риверские языки
 Крослейк — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Кросс-Плейнс — ряд населённых пунктов в США.

Другое 
 Kris Kross — американский рэп-дуэт.
 Каррион Кросс — псевдоним американского рестлера Кевина Кесара.
 КРОСС — коммутационно-распределительное оборудование систем связи.
 Кроссовый узел — место соединения кабелей от АТС.
 Оптический кросс — коробка для соединения волокон оптического кабеля со стандартными разъёмами.
 Кросс (кур) — сложные гибриды (породы) домашней птицы.

См. также 
 
 
 
 Лякросс